Anzu puede referirse a:

 Anzu: género de dinosaurio que vivió a finales del período Cretácico;
 Anzu, también llamado Zu o Imdugud: divinidad menor de la mitología acadia, personificación del viento del sur y las nubes de tormenta.